Schippelsweg (Hamburg), een straat in Hamburg
Schippelsweg (metrostation), een station van de Hamburgse metro